La nazionale Under-19 di pallavolo femminile dell'Italia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Italia con un'età inferiore di 19 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione Italiana Pallavolo.

Rosa 
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato europeo Under-19 2016.

Risultati

Campionato europeo Under-19

Collegamenti esterni 
 

 U-19
Italia